Lancashire League 1896–97 var den ottende sæson af den engelske fodboldliga Lancashire League. Ligaen havde deltagelse af 15 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Chorley FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England – Lancashire League

Noter 

Sæsoner i Lancashire League
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897